Lega Nazionale A 2003-2004 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2003-2004 – torneo di hockey su ghiaccio maschile